St.-Jürgen-Kapelle ist der Name mehrerer, dem Heiligen Georg geweihten Kapellen in Norddeutschland, die in der Regel mit einem Aussätzigenspital verbunden waren: 
 St.-Jürgen-Kapelle (Burg auf Fehmarn)
 St.-Jürgen-Kapelle (Itzehoe)
 St.-Jürgen-Kapelle (Lübeck)
 St.-Jürgen-Kapelle (Wolgast)
 St.-Jürgen-Kapelle (Kiel) (nicht mehr als Kapelle vorhanden)

Siehe auch:
 St.-Jürgen-Kirche
 St.-Georgs-Kapelle